Joeswerd (wierde)
Joeswerd (waterschap)
de molen Joeswert